Jamie Anderson (cameraman), een cameraman
 Jamie Anderson (golfer), een Schotse golfer
 Jamie Anderson (snowboardster), een Amerikaanse snowboardster
 Jamie Anderson (zangeres), een Amerikaanse zangeres